Acebedo puede referirse a:

 Acebedo, apellido.

Divisiones administrativas

en España 
 Acebedo (Álava), localidad del municipio de Valdegovía, provincia de Álava;
 Acebedo (La Coruña), lugar de la parroquia de Cerceda, municipio de Cerceda, provincia de La Coruña;
 Acebedo (León), localidad y municipio en la provincia de León;
 Acebedo (Orense), parroquia del municipio de Celanova, provincia de Orense;
 Acebedo (Aller), lugar de la parroquia de Soto, municipio de Aller, Asturias;
 Acebedo (Grado), lugar de la parroquia de San Xuan, municipio de Grado, Asturias;
 Acebedo (Piloña), lugar de la parroquia de San Román, municipio de Piloña, Asturias;
 Acebedo (Villaviciosa), lugar de la parroquia de La Madalena, municipio de Villaviciosa, Asturias;
 Acebedo (Forcarey), lugar de la parroquia de Millerada, municipio de Forcarey, provincia de Pontevedra;
 Acebedo (Lalín), lugar de la parroquia de Zobra, municipio de Lalín, provincia de Pontevedra.

en Estados Unidos 
 Acebedo (Estados Unidos), área no incorporada del condado de Kings, estado de California.